Publilia är ett släkte av insekter. Publilia ingår i familjen hornstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hornstritar
Publilia